Ралли Италии 2014 года (официально Rally Italia Sardegna) — шестой этап чемпионата мира по ралли 2014 года, проходивший с 6 по 8 июня. Это 11-е Ралли Италии в рамках чемпионата мира, проводящийся на Сардинии. Второй раз на итальянской земле отпраздновал победу Себастьен Ожье, а Мадс Остберг впервые приехал на подиум. Также это десятая подряд победа для команды Volkswagen Motorsport.

Список участников

Ход этапа 
Пять разных победителей из 4 команд было в начале этого этапа, и только Мадс Остберг из них не успел полидировать в общем зачёте! Но практически сразу из сражения за победу выбыли два «горячих» финна — причем, один из них в прямом смысле: сгорела дотла машина у Микко Хирвонена после прохождения СУ4. А следом и Юхо Ханнинен решил отличиться и перевернул свой Hyundai i20 WRC вверх дном. До кучи и Тьерри Невилль не избежал проблем и потерял около 20 минут из-за повреждения подвески, приехав в итоге лишь на 16 месте. А ведь именно эти три пилота выиграли три первых спецучастка! А вот Мадс Остберг хоть и ни разу не смог реально включиться в борьбу за победу, но избежал всяческих проблем и без происшествий и суеты доехал до второго места.

За победу же, как и обычно в сезоне 2014 года, сражались пилоты Volkswagen. И поначалу перевес был на стороне Яри-Матти Латвалы: до 23 секунд выросло его преимущество над напарником. А вот у Ожье дела шли не так бойко, проигрывал он не только напарнику, но и некоторым другим своим соперникам. Лишь многочисленные проблемы конкурентов позволили ему к концу пятницы выйти на второе место. А на СУ11 начал перегреваться двигатель у Яри-Матти, что заставило его сбавить темп. «Температура двигателя поднялась до 132 градусов Цельсия, поэтому мы сильно испугались. Мы уже думали, что нам придется оформить сход, но затем я увидел, что температура пришла в норму и мы снова поехали в нормальном темпе. Это был очень стрессовый доп» - рассказывал он после финиша спецучастка. А уже на тринадцатом допе налетел на камень и пробил колесо Латвала, потратив пару минут на замену. Пропустил финн не только Ожье на первое место, но и Остберга на второе. Чуть быстрее по ходу Ралли был финн, но Ожье оказался и стабильнее, и удачливее.

На четвёртом месте финишировал Андреас Миккельсен со своим новым штурманом Ола Флоне. Мог бы побороться он и за третье место, но на том же самом СУ13, что и Латвала, налетел на камень и повредил подвеску. Шёл на пятом месте в общей классификации Роберт Кубица, но на СУ12 совершил ошибку и повредил переднее правое колесо, что отбросило его на 8 место на финише соревнований. На том же несчастном пятом спецучастке, который разрушил все планы Ханнинена и Невилля, проблемы с электропроводкой отбросили во второй десяток и Криса Мика: очередной неудачный день для британца.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 8,98 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2014 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2014 году